Procida – comune italiano
 Isola di Procida – una delle isole flegree
 Procida (famiglia) – nobile famiglia italiana
 Gabriele Procida – cestista italiano